Stehen ist eine aufrechte Körperhaltung, bei der das Gewicht nur von den Füßen getragen wird. Menschenkinder lernen zwischen 8 und 12 Monaten zu stehen.

Gleichgewicht 

Der Schwerpunkt des Menschen ist die Summe der Teilschwerpunkte aus den Körpersegmenten und liegt beim Stehen ungefähr auf Höhe des Bauchnabels über einer kleinen Grundfläche. Die Grundfläche wird durch die von oben projizierte Standfläche beider Füße gebildet. Von der Seite betrachtet (Sagittalebene) muss sich der Schwerpunkt beim Stehen lotrecht über der Grundfläche befinden. Ohne Balanceausgleich würde der Mensch nach vorne kippen. Das Stehen ist kein statisches, sondern ein dynamisches Gleichgewicht. Störungen des Gleichgewichts, sei es durch die Atmung oder äußere Einflüsse, müssen fortwährend ausgeglichen werden. Der Körper schwankt um eine Mittelpositur leicht vor und zurück. Das Schwanken beim ruhigen Stand kann mit einem umgekehrten Pendel verglichen werden.

Die Balance wird durch die Muskulatur gehalten. Das Nervensystem kontrolliert kontinuierlich und unbewusst diese Schwankungen und gibt jeweils einen Impuls in die Gegenrichtung, bevor es zum Kippen kommt. Beim Stehen schwankt der Mensch nicht nur in den Fußgelenken vor und zurück. Auch in der Hüfte wird durch Aufrichten und Einrollen des unteren Rückens die Balance beeinflusst. Dazu ist nur wenig Muskelarbeit notwendig. Mit Electromyographie wurde geringe Aktivität in den Waden, Hüften und im unteren Rücken nachgewiesen. Auch die Bauch- und Rückenmuskulatur stabilisiert den Stand.

Stehen mit einer guten Körperhaltung kann positive gesundheitliche Auswirkungen haben. Langes Stehen kann jedoch negative Auswirkungen haben.

Siehe auch 
 Positur
 Stehhilfe
 Stehplatz
 Kontrapost

Einzelnachweise 

Körperhaltung